Hayfield (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Hayfield (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota